Мамаду Ваг (* 1990) — французький футболіст, захисник.

Ваг — найбільша річка Словаччини, в її західній частині. Ліва притока Дунаю.
 Б'єлий Ваг — річка, права притока Вагу.
 ГАЕС Черні Ваг — одна з гідроакумулюючих електростанцій, у Жилінському краї.